Tragoselinum hircinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Tragoselinum hircinum ingår i släktet Tragoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hircinum